

Sciences et techniques  

 En ethnologie, Métis, du latin mixtīcius ou mixtus, est un terme  désignant le mélange de deux éléments distincts. 

 En astronomie :
 Métis (S/1979 J 3) est la lune Jupiter XVI ;
 (9) Métis est un astéroïde.

 En automobile, véhicule métis est le terme officiel en France et au Québec pour crossover.

 Dans le textile, le métis est un tissu réalisé avec une chaîne en pur coton et une trame en pur lin, contenant au minimum 40 % de lin.

Histoire  

 Dans l'Antiquité :
 dans la mythologie grecque, Métis ou Mètis (en grec ancien ) est une nymphe et la première épouse de Zeus ;
 celle-ci personnifie la « ruse de l'intelligence », également nommée la mètis des Grecs. Le terme est utilisé aujourd'hui en philosophie, en littérature, en psychanalyse, en tactique militaire  (ruse de guerre) et en sciences économiques ;
 Métis est un autre nom d'Éros dans la théogonie des Rhapsodies, qui est la théologie orphique usuelle.
 Revue :
 Mètis est la revue consacrée à l'anthropologie des mondes grecs anciens de l'EHESS.

Audio-visuel 

 Métis est une agence de photographie.
 Métisse est un film de Mathieu Kassovitz.
 Métisse est le titre d'une chanson de Yannick Noah.
 Métisse(s) est un album de Yannick Noah.
 Métisse est le nom d'un groupe toulousain connu pour les morceaux Sousoundé et A boom boom ba.

Ethnologie 
 Métis est l'appellation des peuples d'ascendances européenne et amérindienne au Canada.
  est aussi l'appellation de peuples d'ascendances européenne et amérindienne aux États-Unis.
 En Belgique, les Métis sont les descendants de parents belges et ressortissants du Congo et d'autres pays de la région des Grands Lacs d'Afrique ;

Géographie  
 Au Québec, Canada :
 Métis-sur-mer est une municipalité de La Mitis ;
 Grand-Métis est une municipalité de La Mitis ;
 Saint-Octave-de-Métis est une municipalité de La Mitis.

Termes approchant 
 La Mitis, municipalité régionale de comté au Québec, Canada.
 La rivière Mitis, une rivière de l'Est du Québec.
 Mètis. Anthropologie des mondes grecs anciens est une revue scientifique  .
 La Mètis est aussi le nom d'une revue de littérature, de sciences humaines et d'art plastique : 14 numéros publiés de 1990 à 1993.

Notes et références